Megarididae — семейство клопов из надсемейства щитников (Pentatomoidea).

Распространение 
Встречаются, в Неотропике.

Описание 
Клопы округлой формы, верх выпуклый, блестящий. Длина тела менее 5 мм. Скутеллюм сильно выпуклый сверху и покрывает брюшко и надкрылья. Усики 4-члениковые. Лапки 2-члениковые.
Все виды фитофаги.

Систематика 
2 рода, один современный и один ископаемый из миоценового доминиканского янтаря. Megarididae было впервые выделено в 1928 году в качестве подсемейства Megaridinae в составе Pentatomidae. В 1979 году получили статус отдельного семейства.

Классификация 
  (16 видов)

Филогения 
Исследование филогенетических отношений надсемейства Pentatomoidea, проведённого в 2008 году указывают на эволюционные связи Megarididae. Ниже приводится морфологическое филогенетическое дерево надсемейства Pentatomoidea по данным работы Grazia et al. (2008).

Примечания

Литература 
 Schwertner CF, Grazia J (2014) Dinidoridae, Megarididae y Tessaratomidae. In: Roig-Juñent S, Claps LE, Morrone JJ (eds) Biodiversidad de artrópodos Argentinos, vol 3. Sociedad Entomologica Argentina, Mendoza.

Ссылки 
 family Megarididae. speciesfile.org
 Biolib.cz: family Megarididae McAtee & Malloch, 1928

 
Семейства насекомых